Sýkora může mít tyto významy:

biologie
 sýkora – rod sýkorovitých pěvců
 sýkora azurová (Parus cyanus)
 sýkora babka (Parus palustris)
 sýkora koňadra (Parus major)
 sýkora lužní (Parus montanus)
 sýkora modřinka (Parus caeruleus)
 sýkora parukářka (Parus Cristatus)
 sýkora uhelníček (Parus ater)
 
příjmení
 Adolf Sýkora (* 1931) – český houslista a hudební pedagog
 Antonín Sýkora – více různých osobností
 Bohumil Sýkora – odborník na elektroakustiku
 Erich Sýkora (1929–2006) – český lékař, poúnorový poslanec ČSL, ministr české vlády
 Ernest Sýkora (1914–2000) – slovenský politik, poválečný poslanec KSČ a ministr školství
 Gustav Sýkora (1889–1966) – český malíř argentinských motivů, žák Vojtěcha Hynaise
 Jakub Sýkora (* 1984) – český akademický malíř a grafický designér
 Jan Sýkora – více osob
 Jan Ladislav Sýkora (1852–1928) – katolický kněz, teolog a biblista
 Jaroslav Sýkora (* 1932) – český politik, poslanec ČNR a PSP za LSU a ČMUS
 Ján Sýkora (* 1990) – slovenský hokejista
 Jiří Sýkora – více osob
 Josef Sýkora (rozcestník) – více osob
 Juraj Sýkora (* 1983) – slovenský hokejista
 Luděk Sýkora – český sociální geograf
 Ludvík Sýkora (1921–1997) – český architekt
 Marek Sýkora (* 1948) – český hokejista a hokejový trenér
 Michal Sýkora (rozcestník) – více osob
 Milan Sýkora (* 1975) – český archeolog
 Miloš Sýkora (1920–1945) – ostravský odbojář
 Miroslav Sýkora (rozcestník) – více osob
 Oldřich Sýkora (1861–1945) - středoškolský profesor a překladatel z francouzštiny
 Oskar Sýkora (rozcestník) – více osob
 Otakar Sýkora (1920-???) – český fotbalista
 Pavel Sýkora (lední hokejista) (1949–2015) - český hokejový brankář
 Petr Sýkora – více osob
 Robert Sýkora (* 1964) – český podnikatel a politik, syn Antonína Sýkory
 Tomáš Sýkora (* 1978) – český hokejový útočník
 Václav Sýkora (* 1952) – český hokejista a trenér, syn Vlastimilův
 Václav Martin Sýkora – český flétnista
 Vilém Sýkora (1873–1942) – český advokát, starosta Chrudimi, funkcionář Sokola
 Vladimír Sýkora – více osob
 Vlastimil Sýkora (1922–2013) – československý hokejista a trenér, otec Václavův
 Zdeněk Sýkora (1920–2011) – český malíř

ženský tvar
 Adéla Sýkorová (* 1987) – česká sportovní střelkyně
 Hana Sýkorová – česká folková zpěvačka
 Jana Sýkorová – (* 1973) česká operní pěvkyně-mezzosopranistka
 Mária Sýkorová (Marie Pochmanová; 1888–1967) – česká herečka
 Marie Sýkorová (* 1952) – československá pozemní hokejistka
 Salome Sýkorová (* 1963) – česká politička, od roku 2002 starostka obce Zátor v okrese Bruntál, členka SNK-ED

jiné významy
 Sýkora (Stříbrská pahorkatina) (457,8 m) – vrchol ve Stříbrské pahorkatině, severozápadně od Pňovan v okrese Plzeň-sever
 Sýkora (rybník) – rybník u obce Staré Bříště, okres Pelhřimov

Související články 
 Szikora

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení